DRAE est un sigle pouvant signifier:
 Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, titre non officiel du Diccionario de la lengua española ;
 Délégation régionale à l'Architecture et à l'Environnement, entité fusionnée en 1991 dans la Direction régionale de l'Environnement.

Sigle de 4 caractères